Wolfsberger AC, av sponsorskäl även RZ Pellets Wolfsberger Athletiksport Club, österrikisk fotbollsklubb från Wolfsberg, Kärnten.

Historia 
Klubben bildades som Wolfsberger Athletiksport Club 1931.

Färger
 Klubbfärger: svart och vit.

Trikåer 
 Trikåfärger: svart tröja, svart byxa, vit–svarta strumpor.

Meriter 
 Erste Liga:
 Vinnare: 2012

Placering tidigare säsonger

Trupp 
Uppdaterad: 10 oktober 2019

<...>

Källor

Externa länkar
  Officiell webbplats 
 Wolfsberger AC pá Soccerway

Fotbollsklubbar i Österrike
Kärnten
Sportklubbar bildade 1931